Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1998 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1998
Sport en Angleterre en 1998
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 1998
Tennis en juillet 1998